Pearcea hypocyrtiflora  — типовой вид рода  семейства .

Описание 
Стебель длиной 5—20 см, неразветвленныеЛистья яйцевидные, редко сердцевидные или продолговатые, с обеих сторон покрыты волосками. Цветки желто-зеленого или пурпурного цвета

Распространение 
Эндемик Эквадора. Обитает в тропических и субтропических влажных горных или низинных лесах на высоте ниже 700 м над уровнем моря.

Синонимика

Примечания

Ссылки 
 Clark, J.L., Skog, L.E. & Pitman, N. 2004. Pearcea hypocyrtiflora. 2006 IUCN Red List of Threatened Species.  Downloaded on 23 August 2007.

 

Геснериевые
Флора Южной Америки
Эндемики Эквадора